Derrick Wimbush – giocatore statunitense di football americano
 John L. Wimbush – paesaggista e ritrattista inglese
 Martin Wimbush – attore inglese
 Mary Wimbush – attrice inglese
 Thomas Wimbush – cestista statunitense